Лиском има више значења:
 Лиском (Небраска)
 Лиском (Ајова)